Ми́хал Би́рнер (; 2 марта 1986, Литомержице, Чехословакия) — чешский хоккеист, левый нападающий клуба чешской Экстралиги «Били Тигржи Либерец». Хват клюшки — левый.

Биография 
Михал Бирнер начал свою карьеру в пражской «Славии», за которую дебютировал в чешском чемпионате в сезоне 2003/04. Летом 2004 года Бирнер уехал играть в хоккейную лигу Онтарио. Но после нескольких сезонов в Северной Америке он вернулся в Европу. Михал играл 3 сезона за ТПС Турку. Выходил на лёд в 166 матчах и записал на свой счёт 87 (30+57) очков.

С 2012 по 2014 год выступал за ХК «Лев», с которым в 2014 году дошёл до финала Кубка Гагарина.

В августе 2016 года подписал контракт с ХК «Трактор». По ходу сезона 2016/17 перешёл в швейцарский «Фрибур-Готтерон», за который выступал на протяжении двух сезонов.

В настоящее время выступает в Чехии за команду «Били Тигржи Либерец», в составе которой выиграл золотую медаль чешской Экстралиги в 2016 году.

Достижения 

 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2004 года

 Чемпион СМ-Лиги в составе ТПС Турку в сезоне 2009/2010

 Финалист Кубка Гагарина 2014 года

 Чемпион Чехии 2016 года

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2019 и 2021 годов

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ХК «Лев»
 Статистика на сайте hockeydb.com 
 Статистика на eliteprospects.com 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Сагино Спирит»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Айова Чопс»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Хоккейные нападающие